Desa Pangkalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pangkalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,66, long 108,50), 
 Desa Pangkalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,38, long 108,20), 
 Desa Pangkalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,71, long 109,81), 
 Desa Pangkalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,71, long 107,49), 
 Desa Pangkalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,88, long 106,67), 
 Desa Pangkalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,08, long 110,77), 
 Desa Pangkalan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,97, long 108,57), 
 Desa Pangkalan (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar